Az Allsvenskan 1953-54-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, harmincadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a GAIS lett. Ez volt a klub negyedik, eddig utolsó bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag